Giuliano puede referirse a:
 Giuliano Alesi, piloto de automovilismo francés;
 Giuliano da Maiano, arquitecto, decorador y taraceador del Renacimiento italiano;
 Giuliano da Sangallo, arquitecto, tallista, ingeniero militar y escultor italiano;
 Carmelo Giuliano, exfutbolista argentino;
 Salvatore Giuliano, bandolero e independentista siciliano;
 San-Giuliano, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega;
 Giuliano di Roma, localidad y comuna de la provincia de Frosinone, región de Lacio, Italia;
 Giuliano Teatino, municipio de la provincia de Chieti , región de Abruzzo, Italia.